Гельбах:
 Гельбах () — річка в Німеччині
 Гельбах — село, Кизилюртівський район Дагестану

Див. також 
 Гольбах (значення)
 Гельбак Григорій Олександрович